«Somos anormales» es el sencillo debut del cantante puertorriqueño Residente. El vídeo del sencillo fue estrenado el 13 de enero de 2017, el cual fue grabado y dirigido por Residente a principios de octubre de 2016 en España.

Referencias 

Sencillos de 2017
Canciones en español
Sencillos de Residente
Canciones sobre sexualidad